

Tablica 

2003./04.
Zagrebačka-0-JŽNL